Красногорки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красногорки — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Красногорки — деревня в Мглинском районе Брянской области.